Бой под Ка́нделем (ещё называют Бой под Ка́нделем и Зе́льцем) — эпизод Гражданской войны в России. Бой частей Вооружённых сил Юга России, эвакуируемых из Одессы, с превосходящими силами Красной армии (стрелковая дивизия и кавалерийская бригада Г. И. Котовского), произошедший а в районе немецких колоний Кандель и Зельц. Бой вошёл в историю Гражданской войны тем, что основной удар советских войск стойко приняла на себя рота  старших классов Одесского кадетского корпуса. Бой стал одним из последних сражений Гражданской войны в Новороссийской области Вооружённых сил Юга России.

Предыстория 
а Одесса, центр Новороссийской области, была оставлена частями Новороссийской области Вооружённых сил Юга России (в основной своей массе тыловыми, так как Одесса была тыловым городом, а все фронтовые части группы войск под командованием генерала Н. Э. Бредова, отступая, пошли не на Одессу, а на Тирасполь), отрядами добровольцев, организованными в городе для его защиты от приближающейся Красной армии, чинами гражданских ведомств и учреждений ВСЮР, членами семей военнослужащих и служащих, а также всеми иными лицами, которые не желали в силу тех или иных причин оставаться на занимаемых большевиками территориях. Значительная часть военнослужащих, раненых и беженцев (порядка 16 тысяч из примерно 40 тысяч желающих) смогла погрузиться на суда в Одесском порту и уйти из Одессы морем.

Однако из-за того, что судов для эвакуации всех желающих всё равно не хватало, и из-за того, что оборона города не была должным образом организована и красные части стремительно вошли в город, эвакуировать всех морем не представилось возможным. После ухода из порта последних судов, который происходил уже под ружейным и пулемётным огнём советских войск, в городе ещё оставалось до шести тысяч военнослужащих различных частей и добровольцев, а также большое количество гражданских лиц, желавших эвакуироваться. Вся эта масса людей, числом до 16 тысяч, обременённых многочисленными обозами, вышла из Одессы, взяв направление к румынской границе, которая, после аннексии Румынией Бессарабии в 1917 году, проходила по берегу Днестровского лимана.

В числе не попавших на суда были кадеты и воспитатели Одесского кадетского корпуса. Воспитателей с семьями было около 45 человек, кадетов — до 900, в основном младших классов — мальчиков 10—14 лет. 1-й и 3-й взводы  (полурота) являясь самыми старшими, были, фактически, единственной реальной силой, на которую могло положиться командование корпуса (утром 25 января 2-й и 4-й взводы 1-й роты, почти вся 2-я рота и почти все кадеты-киевляне, вышедшие в порт самостоятельно, без воспитателей, по инициативе своих старшеклассников (всего более 150 кадет) всё же попали в Одесский порт и погрузились на судно).

 военнослужащие и беженцы прибыли в Овидиополь, напротив города Аккерман, который был уже на румынской стороне и который уже назывался Четатя-Албэ. Общее командование всеми силами и отрядами (полковника Стесселя, генералов Мартынова и Васильева) принял на себя старший по званию генерал Васильев — в историографию он так и вошёл как «Овидиопольский отряд» или «отряд генерала Васильева». Общее число людей в отряде оценивалось от 12 до 16 тысяч, основная масса гражданских лиц. В течение 28—30 января было совершено несколько попыток перейти по льду лимана на румынскую сторону, но выяснилось, что румынские власти отказались принять русских беженцев и военнослужащих. Румыны пропустили к себе только беженцев с . Так как красные части шли по пятам отряда, командованием было принято решение сформировать из желающих вооружённый отряд и попытаться прорваться из мешка, в котором они оказались, на север, идя вдоль румынской границы на соединение с отрядом Н. Э. Бредова, который, находясь в схожих условиях в районе Тирасполя, предпринял попытку прорыва на север, для выхода к польской границе. Часть беженцев рассеялась: кто-то уже был изрублен конницей Котовского; кто-то стал жертвой мародёров из местных жителей или холода. Присоединиться к отряду было предложено кадетам старших классов. Почти все они и записались в него. Вместе с ними в отряд записались четверо мальчиков из младших классов — те, у кого были братья среди старшеклассников. Около 50 кадет при пяти офицерах образовали роту, вошедшую в сводный батальон под командованием коменданта Одессы полковника А. А. Стесселя.

Оставшиеся мальчики-кадеты, во главе с директором корпуса полковником Бернацким, пошли обратно в Одессу, сдаваться «на милость победителей» — полковник надеялся, что большевики не посмеют расправиться с детьми. Так оно и случилось — при встрече с первыми разъездами красных все офицеры и кадеты-старшеклассники были арестованы, а младших отпустили; они пробрались в опустевшее здание корпуса, где ими никто не занимался, и постепенно «распылились».

а в 6 ½ часов утра сформированный отряд под общим командованием генерала Васильева тронулся в путь. С отрядом шли всё ещё не окончательно рассеявшиеся беженцы. Всего было до 10 тысяч человек, из них вооружённых около пяти тысяч. Несмотря на отданные распоряжения о ликвидации всех обозов, фактическое количество подвод с различным имуществом практически не уменьшилось, что сильно уменьшало скорость движения отряда.

Поход проходил в очень тяжёлых условиях — не было места для ночлега, не было запасов еды и воды, многим бойцам приходилось идти пешком, так как армейское командование не решалось сбросить с подвод частное имущество, чтобы посадить на них бойцов, дороги были замёрзшие и заснеженные — стояла морозная погода. Часто приходилось идти вообще без дороги, по замёрзшей пашне, обходя занятые красными селения. На отряд и обозы наседали красные кавалерийские части, местные жители были враждебно настроены, с румынской стороны по отряду также стреляли, пытаясь таким образом не дать ему перейти в Румынию. Численность отряда постепенно уменьшалась — кто-то принимал решение уходить из отряда, кто-то отставал вопреки своей воле.

В таких условиях, находясь практически без отдыха, без горячей еды и под открытым январским небом с 25 января, Овидиопольский отряд а встретил в большом селении Кандель, где была запланирована днёвка, передовую заставу красных войск, преградивших им путь.

Состав отряда генерала Васильева 
Формально командиры всех разрозненных отрядов на общем совещании в Овидиополе приняли решение подчиниться единому командующему, в лице генерала Васильева. На деле же многие отряды действовали по своему усмотрению и выполняли приказы Васильева «постольку-поскольку». В отряд Васильева вошли следующие самостоятельные отряды:
 «Малороссийский партизанский отряд атамана Струка» (или «Крестьянский партизанский отряд батьки Струка»);
 Сводный батальон полковника Стесселя в составе:
 рота, составленная из добровольческого отряда «Союз Возрождения России»
 рота, составленная из добровольческого «Отряда особого назначения» В. В. Шульгина (состоял преимущественно из учащейся молодёжи);
 рота, составленная из полуроты Одесского кадетского корпуса;
 «1-й Одесский партизанский батальон 1-го офицерско-добровольческого полка Новороссии»;
 Броневик «Россия»;
 Эскадрон Павлоградских гусар — единственная конная часть отряда;
 Гвардейские сапёры;
 15-я конная батарея, при единственном орудии;
 Отряды чинов государственной стражи из эвакуированных городов Правобережной Украины и Новороссии;
 Отдельные бойцы и офицеры ВСЮР, отставшие от своих частей.

Бой 
а в 10-м часу утра отряд генерала Васильева подошёл к южной окраине немецкой колонии Кандель, расположенной на восточном берегу Кучурганского лимана. В ней находилась застава Красной армии, которая открыла по приближающейся колонне пулемётный огонь. Приказ овладеть колонией был дан ротам добровольцев «Союза Возрождения России» и кадет. Атака была настолько стремительной, что большевики не успели оказать никакого сопротивления. Кадетами был взят пулемёт, но без замка и пулемётных лент, которые красные успели, по всей видимости, забрать с собой.

Люди в отряде, которые совершили практически непрерывный 48-часовой марш при морозной погоде, забыв обо всём, устремились в колонию, пытаясь как можно быстрее попасть в тёплые жилища, начать приготовление пищи, устраиваться на отдых. Однако командование, понимая, что основные силы Красной армии должны располагаться в Тирасполе, который всего лишь в примерно двадцати верстах на север-северо-запад от Канделя, отдало приказ выставить на северной границе колонии заставы из кадетской и шульгинской рот.

Красное командование в действительности решило окружить отряд Васильева, прижав к берегу лимана, для чего кавалерийская бригада Котовского начала наступление на Кандель из немецкой колонии Зельц, расположенной севернее Канделя и практически вплотную к ней, а стрелковая дивизия атаковала колонию с юго-востока, со стороны станции Выгода. На железнодорожных путях, что проходили примерно в десяти верстах на север от Канделя, курсировал красный бронепоезд, преграждая путь на Тирасполь.

Когда на Кандель началась атака советских войск, командование отдало бойцам приказ о выдвижении на оборонительные позиции на окраинах села. Однако основная масса бойцов отряда Васильева приказ не выполнила — люди были слишком уставшими и не торопились выходить из тёплых жилищ, продолжая отдых или приготовление пищи, либо впали в панику, думая не об обороне, а о спасении собственной жизни. На рубежи обороны в первоначальный этап боя вышли наиболее морально устойчивые и боеспособные части — рота кадет, отряд Шульгина, отряд офицеров-добровольцев, общим числом не более 200—300 человек. Кадетам было выдано всего по четыре обоймы патронов на бойца. Дополнительно их роте был передан пулемёт «Льюис».

К Канделю приближались цепи красной пехоты, поддерживаемые пулемётным огнём тачанок и артиллерией. На холмах появилась красная конница, готовая начать атаку и преследование, как только белые будут опрокинуты. Немногочисленные на первоначальном этапе боя защитники Канделя проявили мужество и стойко выдержали атаку красных. За пулемётом кадетской роты находился кадет Никольский, который вступил в дуэль с пулемётными тачанками красных, очень удачно отгоняя их своим огнём. Вскоре, однако, он был ранен в кисть правой руки. Под давлением превосходящих сил красных обороняющиеся начали организованный отход.

Постепенно командованию белых удалось поднять бойцов. На передовую подошёл броневик «Россия» и открыл огонь из своих пулемётов, на позицию вышли артиллерийская батарея, отогнавшая своим огнём конницу неприятеля, павлоградские гусары, пехотные и прочие части.

Перейдя в контратаку, белые опрокинули красную пехоту и у неё на плечах ворвались в колонию Зельц и, в ходе упорного боя, происходившего за каждую улицу и длившегося весь остаток дня, полностью овладели ею. Наступавшие вели бой боеприпасами, взятыми на убитом противнике и у пленных, так как выданные в начале боя патроны были израсходованы. Красные понесли большие потери. Их преследование прекратилось только с наступлением темноты. Жители колонии дружелюбно встретили белых бойцов, предлагая им кров и пищу.

Хотя отряд Васильева в результате боя и контратаки нанёс красным поражение и продвинулся на пять вёрст, отбив у красных селение Зельц, общее положение отряда не улучшалось, а ухудшилось — были в значительной мере израсходованы боеприпасы, у броневика «Россия» закончился бензин и его пришлось бросить, были израсходованы все артиллерийские снаряды. Высокими были людские потери — по разным оценкам, было убито и ранено от 100 до 400 бойцов. Одесские кадеты потеряли убитыми четырёх своих товарищей. Столько же было ранено или пропало без вести. В то же время красным войскам не было нанесено решительного поражения. Следующий бой отряду Васильева уже было бы нечем вести.

Последующие события 

Несмотря на военный успех, положение отряда Васильева стало критическим. В бою был израсходован весь боезапас. Генерал Васильев принял решение ещё раз попытаться перейти на румынскую территорию. Некоторое количество строевых частей и отрядов добровольцев, во главе с полковником Стесселем, приняли решение, бросив все обозы и беженцев, ударной группой, попытаться налегке вырваться из окружения для соединения с частями генерала Бредова. Их план удался.

В ночь со 2-го на 3-е февраля 1920 г. остатки отряда генерала Васильева вышли из Канделя и направились к берегам Днестра, для перехода через румынскую границу. В плавнях Днестра собралось до 6000 военнослужащих и беженцев отряда Васильева — всё что осталось от той колонны, что собралась за неделю до этого в Овидиополе. К вечеру 3 февраля отряд перешёл румынскую границу в районе села Раскаецы. Генерал Васильев, отправившийся на переговоры, получил разрешение только на то, чтобы переночевать в этом селе. Утром 4 февраля румынские войска, установив на возвышенностях, окружавших село, пулемёты, открыли огонь по хатам села, где ночевали русские, и по русскому обозу. Стреляли поверх голов, но в отряде были убитые и раненые. По свидетельствам врача Красного Креста Докучаева, только в результате этого обстрела в госпиталь поступило около 150 раненых, а всего в окрестностях Раскаец румынские крестьяне собрали впоследствии около 500 трупов. На румынской территории не позволили остаться даже лазарету — раненые были вышвырнуты из домов и отправлены на советскую территорию. Все побывавшие в руках румынских военных были до нитки ограблены ими.

К этому моменту, однако, положение кадетской роты, уже перешедшей на советский берег Днестра и планировавшей продолжить поход по замёрзшему руслу реки на север, на соединение с частями Бредова, коренным образом изменилось. В Раскаецы прибыл личный представитель румынской королевы Марии Волков, который привёз приказание пропустить весь кадетский корпус на румынскую территорию.

Как оказалось, ещё в Аккермане начальнику корпуса полковнику Бернацкому было позволено послать королеве Марии (внучке Николая I) телеграмму с мольбой о помощи. Румынский коммендант Аккермана, позволив послать телеграмму, не позволил дождаться ответа на неё. Телеграмма не застала королеву в Бухаресте. Как только она узнала о печальной судьбе кадет, она послала в Аккерман телеграмму с указанием принять корпус. Ответная телеграмма королевы опоздала на один день. Кроме телеграммы в Аккерман были посланы её представители и выехали представители военных миссий союзников, с указаниями организовать приём кадет и вообще содействовать приёму всего отряда. Не найдя корпус в Аккермане и узнав о том, что отряд генерала Васильева проследовал на север, они на свой страх и риск последовали в том же направлении, надеясь хоть где-то встретить корпус или его остатки. Встреча произошла в Раскаецах.

Рота кадет в этот момент насчитывала 39 кадет при двух офицерах (капитан Реммерт и полковник Фокин, который румынам был представлен воспитателем корпуса). Всего из отряда Васильева в эти дни на румынскую территорию, кроме кадетской роты, всеми правдами и неправдами удалось пробраться не более чем нескольким сотням бойцов и беженцев (по данным румынской стороны, всего из отряда Васильева на румынскую территорию было пропущено 1800 человек). Остальные сдались красным, погибли от огня румын и конницы Котовского, были ограблены местными мародёрами и погибли от холода, «распылились». Сам генерал Васильев застрелился, хотя румыны предлагали ему одному остаться в Румынии. Самоубийством закончили жизнь многие офицеры отряда. Те же лица, что были пропущены в Румынию, ещё многие недели содержались в тюрьмах в чрезвычайно суровых условиях.

Кадет из Раскаец перевезли в Аккерман и хотели разместить в городской тюрьме, чему в резкой форме воспротивился польский военный представитель, сопровождавший кадет из Раскаец, сам бывший кадет бывшего российского Полоцкого корпуса. Благодаря его заступничеству кадет и офицеров разместили в городской школе, устроив, впрочем, им вполне тюремный режим. Паёк, выдаваемый «заключённым», съедали сами румынские жандармы. На протяжении почти полутора месяцев пребывания в заключении кадет кормил «аккерманский дамский комитет», представленный почти исключительно еврейскими дамами. Находясь в заключении, кадеты узнали о своём представлении к Георгиевским крестам и медалям и сами выбрали, кому быть награждённым.

В середине марта 1920 года кадеты и двое воспитателей были перевезены в Рени, где их поселили в железнодорожных вагонах на запасных путях. Среди них начались болезни, один кадет умер от брюшного тифа. В середине апреля 1920 года их наконец-то отправили поездом в Королевство Сербов, Хорватов и Словенцев, где они влились в ряды Первого русского кадетского корпуса, который был открыт там с тем штатом воспитателей и кадет, которым удалось эвакуироваться 25 января 1920 года из Одессы морем.

Список кадет и воспитателей Одесского кадетского корпуса, принявших участие в бою

Память 
 13 февраля 2010 года, в 90-ю годовщину боя под Канделем, в посёлке городского типа Лиманское, который расположен на месте бывших немецких колоний Кандель и Зельц, на месте боя был установлен деревянный православный крест чтобы «почтить память тех, кто до конца исполнил свой воинский долг и пережил все ужасы братоубийственной гражданской войны».

 Весной 2011 года установлен постоянный гранитный памятник погибшим в бою под Канделем.

См. также 
 Бой под Крутами
 Первый Русский Великого Князя Константина Константиновича кадетский корпус

Примечания

Литература

Ссылки 
 «В 90-ю годовщину боя бод Канделем и Зельцем установлен памятный крест и проведен крестный ход» — Статья на сайте «Кадетское содружество»
 «Открыт памятник погибшим кадетам и офицерам в бою у Канделя в 1920» — Статья на сайте «Одесской епархии украинской православной церкви»

1920-е годы в Одесской области
Сражения Белого движения
Статьи со ссылками на Викитеку
Февраль 1920 года
Сражения 1920 года
Операции и сражения Гражданской войны в России